Fake, prononcé , est un terme anglais signifiant « contrefaçon », « faux », « imitation », « imposture » (en parlant d'une chose) ou « imposteur » (en parlant d'une personne), qui peut renvoyer à :

Informatique 
 fake, trucage ou faux logiciel (contenant la plupart du temps un virus).

Culture 
 Fake, un manga ;
 Fake, groupe new wave suédois des années 1980 ;
 Fake, chanson du groupe Korn ;
 Fake, album du groupe Stevans en 2010 ;
 , tıtre d'une chanson d'Alexander O'Neal de 1987.

Patronyme 
 Nathan Fake (né en 1985), DJ et producteur de musique électronique anglais.

Voir aussi 
 Fake news ou infox, informations mensongères